Эмманюэль Билодо,  (род. 29 августа 1964, Халл, Квебек) — квебекский  и .

Биография 
Окончил школьное образование в Иезуитском колледже Квебека (Collège des Jésuites de Québec), получил бакалавриат в Монреальском университете в сфере права, с 1988 г. — член Коллегии адвокатов Квебека. В 1988—1992 гг. учился в Национальном театральном училище.

Сыграл многочисленные роли в кино, на телевидении и в театра, в том числе:
 1993: главная роль в пьесе «Альфонс» Ваджди Муавада;
 1999: Гамлет, театр «Зелёный занавес» (Монреаль), :fr:Théâtre du Rideau Vert;
 1999—2002: главная роль в пьесе «Визитёр», Théâtre des Gens d’en Bas;
 2002: «Камни в его карманах», Театр Сен-Дени, :fr:Théâtre Saint-Denis;
 2005: Космо, «Восхищение», TNM;
 а также ряд других.

В 2010 завоевал Приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Локарно за роль навязчивого сверхзаботливого отца в фильме «Кёрлинг» режиссёра Дени Коте.

В 2012 г. полностью отдал себя сфере юмора и завоевал множество положительных отзывов. 14 февраля 2012 г. дебютировал в качестве соведущего передачи :fr:Couscous Comedy Show вместе с Анклфофи (:fr:UncleFofi). Затем в июле 2012 г. участвовал в «Гала-шоу просто ради смеха» (Gala Juste Pour Rire), где изображал политика.

Фильмография 
 1993: :fr:La Princesse astronaute (телесериал): Vladimir
 1994: :fr:Si belles: Frisette
 1994: :fr:Ruth
 1994: :fr:C'était le 12 du 12 et Chili avait les blues: ermployé CN
 1995: L’instit (телесериал): Patrick Lafontaine (épisode 5, saison 3: :fr:Le Boulard)
 1996: :fr:Joyeux Calvaire: le fou aux :fr:crucifix
 1997: :fr:Le Volcan tranquille (телесериал): Louis-Joseph Dessables
 1997: :fr:Les Bâtisseurs d'eau (телесериал)
 1997: :fr:Le Siège de l'âme: Jules
 1998: :fr:The Sleep Room: Dandain
 1998: :fr:Un 32 août sur terre de :fr:Denis Villeneuve: le meilleur ami de Philippe
 1999: :fr:Quand je serai parti... vous vivrez encore de :fr:Michel Brault
 2000: :fr:Gypsies (телесериал): Le Mur
 2001: :fr:Que faisaient les femmes pendant que l'homme marchait sur la Lune ?: Antoine
 2001: :fr:Si la tendance se maintient (телесериал): Benoît Drapeau
 2001: :fr:Un crabe dans la tête: Samuel
 2002: :fr:Le Nèg': Canard Plourde
 2003: :fr:Grande ourse (телесериал): Armand Laflamme
 2003: :fr:Gaz Bar Blues de :fr:Louis Bélanger: Jocelyn
 2004: :fr:Bonzaïon
 2004: :fr:Le Golem de Montréal: François
 2004: :fr:Taking lives - destins violés (Taking Lives): Doctor
 2004: :fr:CQ2 (Seek You Too): Gabriel
 2004: Camping sauvage: Ti-Caille
 2004: :fr:Le Sketch Show (телесериал): разные роли
 2004: :fr:Les Aimants: Manu
 2004: :fr:La Lune viendra d'elle-même: Lionel
 2005: :fr:Maman Last Call: Fernand (homme couple)
 2005: :fr:Les Moutons de Jacob
 2006: По следам Игоря Рицци: Жильбер Маккой, «детектив»
 2006: René Lévesque (мини-сериал): Рене Левек
 2007: Bluff: Nico
 2008: René: Le destin d’un chef (мини-сериал): René Lévesque
 2008: :fr:Blaise le blasé (телесериал): Gaétan-Gilbert Pyrowski (voix)
 2008: :fr:La Cache (телесериал): animateur
 2010: :fr:Ni plus ni moi (телесериал): Marc-Antoine Lecours
 2010: :fr:Belle-Baie (телесериал): Charles Paulin
 2010: Кёрлинг: Jean-François Sauvageau
 2011: Посылка: Michel Beaulieu

Примечания

Ссылки 
 Emmanuel Bilodeau — Internet Movie Database
 На сайте артистического агентства «Максим Ванасс»

Персоналии:Гатино